Ел Ауксилио има више значења:

 Ел Ауксилио, Лос Танкес (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ауксилио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ауксилио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику